Уайнстин — фамилия.

 Уайнстин, Норман (род. 1950) — американский шахматист, международный мастер (1975).
 Уайнстин, Реймонд (род. 1941) — американский шахматист, международный мастер (1961).

См. также

Примечания